Diese Liste der Länder nach Bildungserwartung sortiert Länder nach der mittleren Schulbesuchsdauer der über 25-jährigen Bevölkerung in ihrem bisherigen Leben sowie der erwarteten Bildungszeit. Die Schulzeit schließt die Zeit von der Vorschule bis zum postgradualen Studium ein. Alle Daten stammen von den Vereinten Nationen und sind Teil des Index der menschlichen Entwicklung.

Liste nach mittlerer Schulbesuchsdauer 
Schulbesuchsdauer gilt für die über 25-jährige Bevölkerung im Median. Die mittlere Schulbesuchsdauer ist ein Indikator für das Ausbildungsniveau der gesamten Bevölkerung.

Länder nach erwarteter Schulbesuchsdauer 
Die erwartete Schulbesuchsdauer ist die Zeit, die ein aktueller Schüler bei gleich bleibenden Umständen absolvieren wird. Die erwartete Schulbesuchsdauer ist ein Indikator für das zukünftige Ausbildungsniveau der aktuellen Generation.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Bildung)